Municipio de Bowman puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bowman (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Cleveland.
 Municipio de Bowman (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bowman.
 Municipio de Bowman (condado de Sullivan, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Sullivan.